Су́оминен () — финская фамилия. Известные носители:

 Суоминен, Илкка (1939—2022) — финский политик.
  (род. 1984) — финский хоккеист.